Константин Константинович Провалов (30 сентября 1949 — 9 апреля 2021) — советский и российский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса (2007).

Биография 
В 1972 году окончил МГИМО МИД СССР. Владел бенгальским и английским языками.

С 1972 года — на дипломатической службе. занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом.

В 1996—1999 годах — заместитель директора Департамента — Исполнительного секретариата, заместитель Исполнительного секретаря МИД России.

С апреля 1999 года — заместитель директора Генерального секретариата (Департамента) — заместитель Генерального секретаря МИД России.

С 15 сентября 2000 года по 25 июля 2006 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии.

В 2006—2012 годах — директор Историко-документального департамента МИД России.

В 2012—2015 годах — генеральный консул Российской Федерации в Карловых Варах, Чехия.

Награды 
 Орден Креста земли Марии I степени (Эстония, 18 августа 2006 года).

Провалов был также награждён:
 Почётной грамотой МИД России,
 званием «Почётный работник МИД России»,
 многочисленными ведомственными благодарностями.

Дипломатические ранги 
 С 9 июля 1998 года — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса.
 С 28 ноября 2007 года — Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте РусПортал
 Приказом по Министерству иностранных дел Российской Федерации назначен Директором историко-документального департамента.
 Приказом по Министерству иностранных дел Российской Федерации назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Карловых Варах, Чехия

Послы Российской Федерации в Эстонии
Консулы России в Карловых Варах
Выпускники МГИМО